Olof Knös kan syfta på flera personer ur lärdomssläkten Knös:

Olof Birgersson Knös (1683-1748)

Olof Andersson Knös (1756-1804)

Olof Vilhelm Knös (1838-1907)